HMS Scylla je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Scylla (1809) 
 HMS Scylla (1856) 
 HMS Scylla (1891) 
 HMS Scylla (1940) 
 HMS Scylla (F71)

Scylla